Attig ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jürgen Attig (* 1961), deutscher Jazz- und Fusionmusiker
 Rudolf Attig (1893–1981), deutscher Sanitätsoffizier